Jan Brasser (verzetsstrijder) (1908-1991) : Nederlands verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog.
 Jan Brasser (atleet) (1912-1999) : Nederlands atleet, die gespecialiseerd was in de meerkamp.